Николай Николаевич Чаплыгин (19 декабря 1940 — 7 ноября 2015) — советский учёный-геолог, лауреат премии имени Н. В. Мельникова (2004).

Биография 
Родился 19 декабря 1940 года.

В 1964 году — окончил Московский геологоразведочный институт.

В 1974 году - родилась дочь Чаплыгина Ксения Николаевна.

В 1969 году — защитил кандидатскую диссертацию.

В 1989 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Методология системного обоснования технического перевооружения карьеров».

С 1981 по 1991 годы — работал в Горном институте КНЦ РАН пройдя путь от старшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе (1988).

Научная деятельность 
Специалист в области теории проектирования открытой разработки месторождений, системного анализа горного производства.

Провел целенаправленный анализ и синтез больших систем горного производства и дал этому количественные оценки.

Исследовал проблемы развития горного производства на предприятиях.

Разработал новый метод оценки эффективности горной техники на ресурсной основе, предусматривающий измерение отдачи совокупности производственных ресурсов, воплощенных в системе машин, при изменении состава оборудования и его параметров. Метод позволил выявить целесообразное направление ресурсосбережения на карьерах при их техническом перевооружении, изменение эффективности новой техники в различных сочетаниях технических средств с учетом конечного результата работы комплексов оборудования, а также рекомендовать наиболее эффективные системы машин для различных условий их эксплуатации.

Основные публикации 
 Современные принципы теории проектирования карьеров, 1987
 Системный анализ развития горнодобывающих предприятий, 1991

Награды 
 Премия Совета Министров СССР (1982) 
 Премия Президента Российской Федерации в области образования
 Премия имени Н. В. Мельникова (совместно с К. Н. Трубецким, Д. Р. Каплуновым, за 2004 год) — за серию работ «Развитие теоретических основ комплексного освоения и сохранения недр в системе наук о Земле»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006)

Ссылки

Примечания 

Выпускники МГРИ-РГГРУ
Лауреаты премии имени Н. В. Мельникова